La Copa de la UEFA 1994-95 se disputó entre agosto de 1994 y mayo de 1995, con la participación total de 91 equipos distintos, representantes de 44 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 27 equipos se unieron a los otros 37 clasificados para la fase final.

La final, disputada a doble partido el 3 y el 17 de mayo de 1995 enfrentó al Parma y a la Juventus, con victoria del equipo gialloblu por un global de 2-1. Fue su tercer triunfo europeo, tras sus victorias anteriores en la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa en los dos últimos años.

Ronda previa

Treintaidosavos de final 

1 El partido CSKA-Juventus terminó con el resultado de 3-2 pero se dio por perdido al CSKA por 0-3 por alineación indebida.

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1994–95 fueron:

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA